Homologation oder Homologierung (von ) steht für:

 die ECE-Homologation von Kraftfahrzeugen und -teilen
 die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen
 Motorsport-Homologation (Fahrzeuge, Rennstrecken)
 die Anerkennung alpiner Rennstrecken